Javier Fernández peut faire référence à : 
Javier Fernández Fernández (1948-), un homme politique, ingénieur des mines et fonctionnaire espagnol.
Javier Fernandez López (1991-), un patineur artistique espagnol.